Val 1957 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Indien 1957
Förbundsdagsvalet i Västtyskland 1957